Schloss Wallhausen steht für:

 Schloss Wallhausen (bei Bad Kreuznach), Schloss der Familie Dalberg (Adelsgeschlecht) in Wallhausen, Rheinland-Pfalz
 Schloss Wallhausen (Helme), Schloss in Wallhausen, Sachsen-Anhalt
 Schloss Wallhausen (Konstanz), Schloss in Dettingen-Wallhausen, Baden-Württemberg